Шелудченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Шелудченко Віктор Іванович (1913 — після 1958) — історик-архівіст.
 Шелудченко Віра Тимофіївна (1952) — колишній міський голова Житомира.
 Шелудченко Володимир Ілліч (1949) — колишній глава правління НАК «Нафтогаз України».

Українські прізвища
Прізвища на -ко